Carlos Salcido, Mexicaans voetballer;
 Het Salcido kartel, thriller van Alastair MacNeill.